Вячеслав Валерьевич Кравцов ( род. 25 августа 1987 года) — украинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за баскетбольный клуб «Менорка».

Карьера

Клубная 
Вячеслав Кравцов выступал за украинские клубы «Киев» и «Донецк». За время выступлений на Украине трижды (сезоны 2009—2010, 2010—2011, 2011—2012) становился лучшим центровым Суперлиги. В сезоне 2011/12 Суперлиги Кравцов в среднем за игру набирал 10,6 очка и делал 5,5 подбора и 1,6 блок-шота и вместе с БК Донецк завоевал золотые медали чемпионата Украины.

В 2009 году выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. В 2010 году играл за «Бостон Селтикс» в матчах Летней лиги НБА. Перед началом сезона НБА 2012/2013 подписал двухлетний контракт с клубом «Детройт Пистонс», сумма сделки составила $3 млн. Дебютировал в составе новой команды 21 декабря 2012 года в матче против «Вашингтон Уизардс», провёл на площадке 6 минут, набрал 3 очка, а его команда одержала убедительную победу над аутсайдером со счётом 100-68.

Вячеслав Кравцов стал первым новичком «Пистонс», невыбранным на драфте, которому удалось сделать дабл-дабл. 22 февраля в матче с «Индианой» он набрал 14 очков и сделал 10 подборов за 29 минут на паркете.

Всего в сезоне 2012/2013 Вячеслав отыграл за «Пистонс» в 25 матчах, в которых приносил своей команде в среднем 3,1 очка и делал 1,8 подбора за 9 минут на паркете. Реализация бросков с игры украинского центрового составила 71,7 %.

30 июля 2013 года, Вячеслав Кравцов, вместе с Брендоном Найтом и Крисом Миддлтоном был обменян в команду «Милуоки Бакс» на разыгрывающего Брендона Дженнингса. 29 августа того же года Кравцов и Иш Смит были обменены в «Финикс Санз» на Кэрона Батлера.

Летом 2015 года стал свободным агентом. В сентябре принял участие в Киевском марафоне на дистанции 2 километра «БіжиДопоможи», во время которого заявил, что находится в поиске нового клуба и не рассматривает варианты на Украине.. Кравцов не поехал на Евробаскет-2015 в составе сборной, и 30 сентября подписал краткосрочный контракт с московским ЦСКА. По окончании контракт ЦСКА решил не продлевать его действие.

Сборная Украины 
Вячеслав Кравцов также является игроком сборной Украины по баскетболу, дебютировал за которую в 2006 году. В составе сборной принимал участие в чемпионате Европы по баскетболу 2011 года, по ходу которого приносил своей команде 7,0 очка и 6,6 подбора за игру, при реализации 61,1 % с игры. Лучшим для Вячеслава стал матч против сборной Бельгии, в котором он принес украинской команде 13 очков и 16 подборов, при реализации 83,3 % (5 из 6 бросков).

В 2013 году Кравцов выступал за сборную Украины на своем втором чемпионате Европы. В 10 матчах словенского Евробаскета Слава приносил украинской команде 7,4 очка + 4,5 подбора + 2,0 блок-шота в среднем за игру. Лучшим матчем на еврофоруме для Вячеслава стала игра четвертьфинала против Хорватии, в которой центровой отметился следующей статистикой: 15 очков, 4 подбора и 3 блок-шота, реализовав 6 из 8 бросков с игры, а также 3 из 4 штрафных бросков.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Достижения

Клубные 
  «Киев» 
 Чемпион Украины : 2005
 Серебряный призёр чемпионата Украины : 2006, 2007, 2008

  «Донецк» 
 Чемпион Украины : 2012
 Серебряный призёр чемпионата Украины : 2011

Индивидуальные 
 MVP «Финала четырёх» Кубка Суперлиги : 2010
 Лучший украинский игрок Суперлиги по версии iSport.ua : 2010
 Участник матча всех звёзд Суперлиги : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Личная жизнь 
В сентябре 2019 года Вячеслав Кравцов сделал предложение "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015" Элине Руденко. В конце 2019 года пара расписалась.

8 февраля 2021 года у пары родилась дочь Мелисса.

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Украины
Игроки сборной Украины по баскетболу
Игроки БК «Киев»
Игроки БК «Донецк»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Гуанчжоу Лунг Лайонс»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Эскишехир»
Игроки БК «Сан-Пабло Бургос»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Сан-Эн Неофеникс»
Игроки БК «Днепр»
Игроки БК «Менорка»